Niko Kapanen, finski hokejist, * 29. april 1978, Hattula, Finska.

Pregled kariere

|-
| HPK Hameenlinna
| Finska liga
| 95/96
|
| 7
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
|
|
|-
| HPK Hameenlinna
| Finska liga
| 96/97
|
| 41
| 6
| 9
| 15
|
| 12
|
| 10
| 4
| 5
| 9
|
| 2
|-
| HPK Hameenlinna
| Finska liga
| 97/98
|
| 48
| 8
| 18
| 26
|
| 44
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| HPK Hameenlinna
| Finska liga
| 98/99
|
| 54
| 14
| 29
| 43
|
| 49
|
| 8
| 3
| 4
| 7
|
| 4
|-
| HPK Hameenlinna
| Finska liga
| 99/00
|
| 53
| 20
| 28
| 48
|
| 40
|
| 8
| 1
| 9
| 10
|
| 4
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 00
|
| 9
| 4
| 3
| 7
| +9
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 00/01
|
| 56
| 11
| 22
| 33
|
| 20
|
| 10
| 2
| 1
| 3
|
| 4
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 01
|
| 9
| 3
| 1
| 4
| +3
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 01/02
|
| 9
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Utah Grizzlies
| AHL
| 01/02
|
| 59
| 13
| 28
| 41
|
| 40
|
| 5
| 2
| 1
| 3
|
| 0
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 9
| 0
| 4
| 4
| +2
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 02/03
|
| 82
| 5
| 29
| 34
|
| 44
|
| 12
| 4
| 3
| 7
|
| 12
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 03/04
|
| 67
| 1
| 5
| 6
|
| 16
|
| 1
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 04
|
| 7
| 3
| 2
| 5
| +3
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Zug
| Švicarska liga
| 04/05
|
| 44
| 9
| 33
| 42
|
| 24
|
| 9
| 2
| 5
| 7
|
| 35
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 05
|
| 7
| 1
| 4
| 5
| +1
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 05/06
|
| 81
| 14
| 21
| 35
|
| 36
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 10
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 06
|
| 8
| 2
| 1
| 3
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Atlanta Thrashers
| NHL
| 06/07
|
| 60
| 4
| 9
| 13
|
| 20
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Phoenix Coyotes
| NHL
| 06/07
|
| 19
| 2
| 7
| 9
|
| 8
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 07
|
| 9
| 0
| 7
| 7
| +2
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Phoenix Coyotes
| NHL
| 07/08
|
| 79
| 10
| 18
| 28
|
| 34
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 08
|
| 9
| 2
| 5
| 7
| +3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ak Bars
| KHL
| 08/09
|
| 53
| 12
| 17
| 29
|
| 22
|
| 21
| 1
| 9
| 10
|
| 16
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 09
|
| 7
| 7
| 3
| 10
| +1
| '''2
|
|
|
|
|
|
|
|-
|}

Zunanje povezave
 
 
 

Živeči ljudje
Finski hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2010
Izbrani na naboru lige NHL (Dallas Stars)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1998
Hokejisti HPK Hämeenlinna
Hokejisti TPS Turku
Hokejisti Dallas Stars
Hokejisti Utah Grizzlies
Hokejisti EV Zug
Hokejisti Atlanta Thrashers
Hokejisti Phoenix Coyotes
Hokejisti Ak Bars Kazan
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Finsko
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Finsko
Hokejisti Jokerit Helsinki